Името Върбен носят няколко села:

 Върбен (област Кърджали), България
 Върбен (област Пловдив), България
 Върбен (община Маврово и Ростуше), Северна Македония

Вижте също 
 Върбяне
 Върбени
 Върбяни